Rajd Niemiec 2013 był 9 rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2013. Odbył się w dniach 22 sierpnia-25 sierpnia 2013 roku, a jego bazą było niemieckie miasto Trewir.

Lista startowa

Wyniki

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja po 9 rundzie

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2013
Niemcy
2013 w Niemczech